Weymouth ist der Name folgender Orte:

 Weymouth (Dorset), Grafschaft Dorset, Großbritannien
 Weymouth (Nova Scotia), Nova Scotia, Kanada
 Weymouth (Massachusetts), im Norfolk County, Vereinigte Staaten
 Weymouth (Ohio), im Medina County, Vereinigte Staaten
 Weymouth (Tasmanien), Tasmanien, Australien
 Weymouth Township, New Jersey, Vereinigte Staaten

Weymouth ist der Familienname folgender Personen:
 George Weymouth (vor 1585–um 1612) englischer Entdecker und Schriftsteller
 George W. Weymouth (1850–1910), US-amerikanischer Politiker
 Richard Francis Weymouth (1822–1902), britischer Philologe und Bibelwissenschaftler
 Tina Weymouth (* 1950), US-amerikanische Musikerin

Siehe auch:
 Thomas Thynne, 1. Viscount Weymouth (Beiname von Thynne)
 Weymouth-Kiefer (Benannt nach dem Viscount Weymouth; botanisch Pinus strobus)
 Waymouth